In Search of Solid Ground — второй студийный альбом американской рок-группы Saosin, выпущен 8 сентября 2009 года.

Список композиций

Чарты

Примечания